Журавское — название населённых пунктов:

Россия 
 Журавское — село в Новоселицком районе Ставропольского края.

Украина 
 Журавское — село в Меловском районе Луганской области.
 Журавское — село в Ширяевском районе Одесской области.

См. также 
 Журавское сельское поселение